Пейдж (округ, Айова)
 Пейдж (округ, Вірджинія)